Trolli – azienda dolciaria tedesca
Trolli Arena – stadio di calcio tedesco di Fürth
Trolli di Corteccia – creature immaginarie del romanzo La storia infinita di Michael Ende
Luciano Trolli – nuotatore italiano